Орто-Ары — топоним:
 Орто-Ары — остров в море Лаптевых;
 Орто-Ары — протока в море Лаптевых.